Анатолий Григорьевич Евдокимов (17 июня 1945 года, Москва, СССР — 15 апреля 2016 года) — советский фигурист, бронзовый призёр чемпионата СССР 1967 года, участник чемпионата мира 1967 года и чемпионата Европы 1967 года в парном катании.

Биография 
Первой партнёршей Анатолия Евдокимова была Татьяна Шаранова. С ней он стал бронзовым призёром чемпионата СССР, дебютировал на чемпионатах Европы и мира. С 1972 года новой партнёршей Евдокимова стала Людмила Великова.
В 1970 году окончил Малаховский филиал Смоленского государственного института физической культуры. После окончания любительской карьеры выступал в Киевском балете на льду.

Спортивные достижения 
(с Шарановой)

Ссылки 
 Профиль на сайте В.Соловьёва

Фигуристы СССР
Выпускники Смоленского государственного университета спорта